

Patronyme
 Brigitte de Gastines-Cachart (née de Turckheim), présidente de société et ancien membre du Comité Consultatif de la Banque de France ;
 Henri Macé de Gastines (1929-2011), personnalité politique française ;
 Hubert Macé de Gastines (1903-1981), général français ;
 Jean de Gastines (1957-), architecte français.

Toponymie
 Gastines est une commune française, située dans le département de la Mayenne en région Pays de la Loire
 Saint-Denis-de-Gastines est une commune française, située dans le département de la Mayenne en région Pays de la Loire
 La forêt de Gastines était située entre le nord de la Touraine et la vallée du Loir vendômois.